Fajen ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Fajen (* 1934), deutscher klassischer Philologe
 Robert Fajen (* 1969), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler